Famille Le Peletier
 Louis Le Peletier de Mortefontaine, dernier prévôt des marchands de Paris
 Rue Le Peletier à Paris, nommée d'après le prévôt des marchands de Paris
 Le Peletier, station de métro, nommée d'après la rue